Stora Bosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bosjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (28,7 ha)
Stora Bosjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (46,6 ha)

Se även
Bosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn